1990 Голяма награда на Мексико е 13-о за Голямата награда на Мексико и шести кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 24 юни 1990 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико